A Hard Day's Night může znamenat:

 A Hard Day's Night (album) – album Beatles
 A Hard Day's Night – původní název filmu o Beatles, v Česku známého jako Perný den
 A Hard Day's Night (singl) – píseň a singl Beatles
 A Hard Day's Night (Sugarcult) – album skupiny Sugarcult